

Рубань — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.

Рубань — село в Немирівському районі Вінницької області.